Fet steht für:
 Abram Iljitsch Fet (1924–2007), russischer Mathematiker, Philosoph und Dissident
 Afanassi Afanassjewitsch Fet (1820–1892), russischer Dichter
 Victor Fet (* 1955), sowjetisch-US-amerikanischer Zoologe
 Fet, Gemeinde in dem norwegischen Verwaltungsbezirk Akershus
 andere Schreibweise für Fetus

FET steht als Abkürzung für:

 fair and equitable treatment, kurz FET-Klausel, die z. B. in Handelsverträgen Investoren eine "gerechten und billigen Behandlung" garantiert, eine Gleichbehandlung mit Inländern.
 Fachgesellschaft für Ernährungstherapie und Prävention e.V., eine ursprünglich 1999 als Gesellschaft für Ernährungsmedizin und Diätetik als gemeinnütziger Verein gegründete Fachgesellschaft
 Feldeffekttransistoren (engl. field-effect transistors), eine Gruppe von unipolaren Transistoren, bei denen im Gegensatz zu den Bipolartransistoren nur ein Ladungstyp am Stromtransport beteiligt ist – abhängig von der Bauart: Elektronen oder Löcher bzw. Defektelektronen
Female Engagement Team, Frauen im Militär um in Kampfgebieten mit anderen Frauen in Kontakt zu treten
 Fluorethyltyrosin, aus radioaktivem Fluor-18, ein Tracer für die Positronen-Emissions-Tomographie (PET) in der Nuklearmedizin zur Diagnostik von Gliomen
 Frühestmöglicher Endtermin; mittlerweile jedoch FEZ für Frühestmöglicher Endzeitpunkt, siehe auch Netzplantechnik
 Further-eastern European Time, Zeitzone Russlands, Türkei u. a.
 Future and Emerging Technologies, Förderlinie im Forschungsrahmenprogramm der EU

Siehe auch:
 Feth
 Fett
 FED
 Vet

Abkürzung